Санта-Сесилия () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 101 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ortofotografía de Santa Cecilia (fotografía por satélite en Google Maps)
 Ortofotografía de Santa Cecilia (fotografía por satélite en Ask)

Муниципалитеты Бургоса